Richard Hill – rugbista inglese nato nel 1961;
Richard Hill – rugbista inglese nato nel 1973, campione del mondo nel 2003.
Richard Hill – calciatore inglese